1953 Голяма награда на Италия е 4-то за Голямата награда на Италия и девети кръг от сезон 1953 във Формула 1, провежда се на 13 септември 1953 година на пистата Монца близо до град Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Италия